Претро́ () — фамилия.

Известные представители:
 Претро, Ипполит Александрович (1871—1937) — русский архитектор, один из основоположников северного модерна.
 Претро, Герман Александрович (1913—2001) — инженер, академик, сотрудник СПбГПУ, автор нескольких книг по использованию гидравлической энергии, в частности, учебника (совместно с Ю. С. Васильевым) «Гидроаккумулирующие электростанции» (Л.: ЛПИ, 1984). Родной племянник Ипполита Александровича Претро.
 Претро, Коринна Германовна (род. 1939) — петербургский художник книжной и станковой графики, член Союза художников (с 1975), лауреат (2003) золотой медали Академии Художеств, внучатая племянница И. А. Претро.

Ссылки